Aleksander Benedykt Batowski (1760–1841) –  dyplomata, wielki łowczy dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa, stolnik wielki Księstwa Warszawskiego
 Aleksander Konstanty Batowski  (1799–1862) – polski bibliofil, historyk, ziemianin.